WW III steht für:
 Wildwasser III, Schwierigkeitsgrad für Gewässer im Kanusport, siehe Wildwasserschwierigkeitsskala
 World War III, englisch für Dritter Weltkrieg
 WWIII, US-amerikanische Heavy-Metal-Band

Siehe auch:
 WW3

WWIII